Merulius vastator je synonymický systematický název pro několik druhů hub:

 Dřevomorka domácí — dřevokazná houba z čeledi konioforovitých
 Dřevomorka zlatá — nejedlá dřevokazná houba z čeledi konioforovitých